Christa Bauch (nacida el 19 de diciembre de 1947) es una ex fisicoculturista profesional de Alemania .

Christa nació en Bad Schandau, Alemania Oriental, Bauch disfrutó de la música, la equitación y las carreras de velocidad en la escuela, antes de formarse como masajista y médico de piscinas . A los 27 años dejó Alemania Oriental para instalarse en Occidente ; esto se hizo legalmente, ya que se casó con un ciudadano de Alemania Occidental y esperó los cinco años requeridos para obtener un permiso de salida. Su hijo mayor, Daniel, tenía cinco años y ella estaba embarazada de su segundo hijo, Patricia. Poco después de mudarse a Alemania Occidental, su marido, empleado de la empresa de ingeniería alemana AEG, fue trasladado a Bagdad, Irak. Siguieron otros períodos en Guatemala y Argelia, antes de que Bauch regresara sola a Alemania con los niños, para asegurarse de que recibieran una educación adecuada. Su tercer hijo, René, nació unos años después.

En busca de un desafío, Bauch se dedicó al tiro con rifle durante varios años antes de dedicarse al culturismo. Bauch ganó varios espectáculos locales y regionales antes de su primer gran año competitivo en 1987. Después de solo dos años de entrenamiento, obtuvo el segundo lugar en los campeonatos NABBA alemán, europeo y mundial (en el último de estos perdiendo ante la estadounidense Connie McCloskey ). En 1988 se pasó a la organización WABBA, llevándose el título europeo absoluto así como el título de parejas. Al año siguiente se traslada a la IFBB . Después de un decepcionante segundo lugar en los nacionales alemanes, Bauch ganó el título de peso pesado de los Juegos Mundiales en Karlsruhe (a solo 20 millas de su casa), superando a un campo fuerte que incluía a la compatriota Jutta Tippelt y la estadounidense Kim King . Con la victoria en los Juegos Mundiales obtuvo su tarjeta profesional.

El primer espectáculo profesional de Bauch fue el Ms. International de 1990, a los 43 años. Después de lograr un impresionante cuarto lugar, fue descalificada como resultado de una prueba de drogas positiva (WPW, 1993;  ). Siguieron más problemas ya que Bauch tuvo que someterse a una operación más tarde ese año para extirpar una vena en su pierna. Unos meses más tarde, se recuperó con un cuarto puesto en el Gran Premio de Italia en Rímini, perdiendo una calificación de Ms. Olympia por un puesto.

El puesto más alto de Bauch como profesional fue el segundo en la Copa Canadá de 1994. Se retiró de la competencia después del Jan Tana Classic de 1995. Aunque ya no compite, sigue entrenando. A una altura de 5'3 ", el peso normal de competencia de Bauch osciló entre 132 y 145 libras.

Era una renombrada luchadora de brazo de clase mundial, derrotando a muchos culturistas masculinos. Tambien era  famosa entre sus fanaticos por sus rebotes de pectorales, llamado en ingles "pec bounce".

 Campeonato de Alemania 1987 - 2º
 Campeonato de Europa de 1987 (NABBA) - 2º
 Campeonato Mundial 1987 (NABBA) - 2do
 Campeonato de Europa de 1988 (WABBA) - 1.
 Campeonato de Alemania de 1989 (IFBB) - 2º
 Juegos Mundiales de 1989 (IFBB) - 1. ° (clasificación profesional)
 1990 Ms. International - 4ta (luego descalificada)
 1991 Gran Premio de Italia - 4to
 1992 Jan Tana Clásico - 11
 1993 Jan Tana Clásico - 7mo
 1993 IFBB Sra. Olympia - 18
 Copa Canadá 1994 - 2º
 1994 IFBB Sra. Olympia - 12
 1995 Jan Tana Clásico - 5to

enlaces externos 

Fisicoculturista alemana
Culturismo femenino
Nacidos en Sajonia